Cooks Knob bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cooks Knob (Missouri)	
 Cooks Knob (North Carolina)	
 Cooks Knob (Virginia)